Приходнюк — українське прізвище.

Відомі носії 
 Приходнюк Олександр Якович (1936—2018) — український художник-пейзажист.
 Приходнюк Олег Михайлович (1941—2004) — український археолог, доктор історичних наук, професор.

Українські прізвища